Angelo Lipparini – attore teatrale italiano
Anna Guendalina Lipparini, nota come Regina di Luanto – scrittrice italiana
Giuseppe Lipparini – critico letterario, poeta e scrittore italiano
Guglielmo Lipparini – musicista italiano
Ludovico Lipparini – pittore italiano